Mesomermis oxyacantha — вид круглых червей из семейства Mermithidae (отряд Mermithida, Nematoda). Эндемик озера Байкал (Россия), где обнаружен в северной его части на илистом грунте на глубине 300 м.
Круглые черви мелких размеров. Имеют 2 длинные серповидно изогнутые спикулы, 6 продольных хорд и 6 головных папилл, рот конечный, с небольшим отверстием. Снаружи покрыты толстой кутикулой. Предположительно паразиты личинок мошек (Simuliidae). Вид был впервые описан в 1976 году советским зоологом профессором Иваном Антоновичем Рубцовым и включён в ранее выделенный отдельный род  из семейства Mermithidae.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Мермитида
Животные, описанные в 1976 году
Круглые черви Азии
Эндемики Байкала